Terry Camilleri ist der Name folgender Personen:

* Terry Camilleri (Schauspieler) (* 1949), australischer Filmschauspieler
 Terry Camilleri (Schiedsrichter) (* 1974), maltesischer Snookerschiedsrichter